Conill: animal
 Conill (Pujalt): poble de l'Anoia
 Conill (Tàrrega): poble de l'Urgell